Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Fernsehserie Star Trek: Enterprise in der Reihenfolge ihrer Erstausstrahlung. Zwischen 2001 und 2005 entstanden in vier Staffeln insgesamt 98 Episoden; ihre Laufzeit beträgt jeweils etwa 42 Minuten.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Anmerkungen

Weblinks 
 Episodenführer mit Inhaltsangaben

Star Trek Enterprise
!Episoden, Star Trek: Enterprise
ca:Star Trek: Enterprise#Capítols